Djurgården Hockey spelade i Division I östra denna säsong efter att ha blivit nerflyttade från Elitserien året innan. Grundserien vanns av Djurgården med endast tre förlorade matcher. Man slog ut IFK Bäcken och Tingsryds AIF i playoff till kvalserien. I kvalserien förlorade man bara en match och Djurgården var klara för spel i Elitserien säsongen 1977/1978.

Den unge talangen Kent Nilsson, som föregående säsong vann Elitseriens poängliga, valde att spela med AIK denna säsong på grund av att han ville spela i Elitserien. Något som han senare har sagt att han ångrat.

Ordinarie säsong

Grundserien 
SM = Spelade Matcher V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Poäng = Antalet poäng

Matcherna i grundserien

Playoff till kvalserien

Kvalserien 

Not: Sista matchen mellan Timrå IK och HV 71 blev inställd då serien redan var avgjord.

Matcherna i kvalserien

Spelarstatistik

Grundserien 
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng, PIM = Utvisningsminuter

Kvalserien

Källor 
DIFHockey.se - Säsongen 1976/1977
Svensk ishockey - Division 1 östra 1976/77

Sport i Sverige 1976
Sport i Sverige 1977
Ishockeysäsongen 1976/1977 efter lag
1976/1977